Магнапаулия () — род травоядных орнитоподовых динозавров семейства гадрозаврид из позднего мела Северной Америки. Представлен одним видом — Magnapaulia laticaudus.

Этимология 
Родовое имя дал Альберт Прието-Маркес с коллегами в 2012 году. Оно образовано от латинского слова magna, что значит «большой», ссылаясь на необычайно крупный размер динозавра. Вторая часть имени дана в честь Пола Хааги (Paul Haaga) за его выдающуюся поддержку научных и естественных программ Лос-Анджелесского музея естественной истории и его Института динозавров. Видовое имя и первоначальное описание дал Уильям Моррис в 1981 году. Оно образовано от латинских слов latus, что значит «широкий», «высокий» и cauda, что значит «хвост». По Моррису динозавр значился как Lambeosaurus laticaudus.

История исследования 

Голотип LACM 17715 и дополнительные образцы были обнаружены в слоях формации El Gallo, датированных поздним кампаном (73 млн лет назад), близ города Эль-Росарио, штат Нижняя Калифорния, Мексика. Найденные в 1966 году первые экземпляры динозавра Моррис сначала отнёс к роду гипакрозавров на основе массивной седалищной кости и хвостовых позвонков с редуцированными телами. Позже, в ходе основных раскопок, продолжавшихся с 1968 по 1974 год, Моррис определил останки принадлежащими роду ламбеозавров. Образцы были найдены в радиусе трёх метров друг от друга. На свет были извлечены фрагменты черепа и посткраниального скелета, которые длительное время не описывались, поскольку велись попытки найти гребень динозавра для установления точного рода, однако они не увенчались успехом. Моррис представил краткое описание краниального материала, в то время, как посткраниальный скелет остался в основном не описанным.

Голотип включает в себя левые предчелюстную, челюстную и скуловую кости, правые лопатку, коракоид и плечевую кость, 8 шейных и 5 крестцовых позвонков, фрагменты трёх спинных позвонков, несколько тел хвостовых позвонков, остистые отростки, часть гемальных дуг, несколько рёбер, левую и правую бедренные кости, левую седалищную и правую большеберцовую кости, правую третью плюсневую кость.

Прието-Маркес с коллегами в 2012 году представил подробное описание краниального, осевого и периферического скелета, пересмотрев при этом его таксономию и выделив для динозавра новый род.

Описание 

Длина динозавра оценивалась в 14—15 м. Lambeosaurus laticaudus отличался от других видов ламбеозавров большой высотой хвоста. Гемальные дуги каудальных позвонков длинные, равные по длине остистым отросткам.

По пересмотренной диагностике Прието-Маркеса магнапаулия — ламбеозавриновый гадрозаврид, обладающий следующими аутапоморфиями: удлинённые гемальные дуги проксимальных хвостовых позвонков больше их тел, по крайней мере, в четыре раза; основания презигапофизов каудальных позвонков срастаются, образуя чашеобразную поверхность, которая у самых проксимальных хвостовых позвонков продолжается дорсально в виде глубокой борозды на краниальной поверхности остистых отростков. Кроме того, магнапаулия характеризуется следующими уникальными сочетаниями признаков: направленный вниз ростровентральный отросток челюстной кости (конвергентный с цинтаозавром, олоротитаном и Angulomastacator), вентральный край которого на середине длины отростка образует угол 18° с его альвеолярным краем; каплеобразные внешние ноздри с соотношением длины к ширине между 1,85 и 2,85 рострокаудально длиннее, чем у Hypacrosaurus altispinus, но короче, чем у лабмеозавра, коритозавра и Hypacrosaurus stebingeri и медиолатерально шире, чем у Parasaurolophus walkeri (общий с велафронсом и конвергентный с олоротитаном); сильно удлинённые остистые отростки (больше тел позвонков, по крайней мере, в четыре раза) спинных, крестцовых и проксимальныых хвостовых позвонков (конвергентно с гипакрозавром для остистых отростков спинных позвонков и барсболдией для остистых отростков крестцовых и проксимальных хвостовых позвонков).

Общая длина магнапаулии по Прието-Маркесу составляет 12,5 м.

Отпечатки кожи 

Внешняя морфология кожи магнапаулии известна благодаря отпечаткам и естественным слепкам чешуи динозавра. Слепки были обнаружены в ассоциации с передними спинными позвонками и представляют собой мозаику от шестиугольных до овальных бугорков размером от 2,5—3 мм до почти 10 мм в ширину. Бугорки тесно упакованы, иногда встречаются большие овальные структуры размером 35—40 мм. Они могут представлять собой остеодермы. По крайней мере на одной окаменелости этих структур присутствуют отпечатки тонких радиальных гребней. Размер, многоугольная форма и расположение кожных бугорков, обнаруженное у магнапаулии, не отличается от многих других найденных гадрозавридов, таких, как коритозавр, ламбеозавр, гипакрозавр, брахилофозавр, грипозавр, эдмонтозавр и зауролоф. Большие структуры, похожие на остеодермы, такого же размера, морфологии (включая тонкие радиальные гребни) и расположения на коже, обнаруженные у магнапаулии, также известны у коритозавра и ламбеозавра.

Филогения 
По результатам филогенетического анализа с использованием матрицы 286 признаков (196 краниальных и 90 посткраниальных) для 31 таксона (22 гадрозаврида, 8 негадрозавридовых гадрозавроидов и игуанодон, как внешний таксон) было получено одно наиболее экономное дерево. Магнапаулия образует кладу с другим ламбеозаврином из Мексики — велафронсом на основе следующей однозначной синапоморфии: подвздошная кость с надвертлужным гребнем, который тянется вентрально более чем на 25 %, но меньше, чем на половину ширины центральной пластины подвздошной кости (конвергентный с олоротитаном, сахалиянией и базальными гадрозавроидами бактрозавром и гилмореозавром), и неоднозначной: треугольные внешние ноздри постепенно закрываются каудодорсально с соотношением длины к ширине между 1,85 и 2,85 (конвергентно с олоротитаном). Хотя внешние ноздри ламбеозавра, коритозавра и Hypacrosaurus stebingeri имеют похожую форму, соотношение длины к ширине у них больше 2,85.

Клада магнапаулия — велафронс является сестринской по отношению к более разнообразной монофилетической группе, которая включает гипакрозавра, олоротитана, коритозавра и ламбеозавра. Одна однозначная синапоморфия поддерживает эти сестринские отношения: угол между наиболее проксимальной частью диастемы зубной кости и зубным рядом составляет 150 градусов или больше.

Кладограмма на основе анализа Прието-Маркеса и коллег 2012 года:

Примечания 

Ламбеозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1981 году
Таксоны животных, названные в честь людей